Reimer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Annett Reimer
 Bo Reimer
 Daniela Reimer
 David Reimer
 Dietrich Reimer
 Elin Reimer
 Emilia Reimer
 Georg Andreas Reimer
 James Reimer
 Ulla Reimer

Se även 
 Reimers
 Riehm

Tyska efternamn